«Принц-студент в Старом Гейдельберге» () — американская мелодрама (по пьесе «Старый Гейдельберг» Вильгельма Майер-Фёрстера) режиссёра Эрнста Любича 1927 года.

Сюжет 

Австрийский принц, страдающий от чрезмерной опеки, влюбляется в практическую барменшу. Робость и решительность, преданность и покорность, долг и отчаяние — всё смешалось на пути к их разлуке.

В ролях 
 Рамон Новарро — принц Карл Генрих
 Норма Ширер — Кэти
 Джин Хершолт — доктор Юттнер
 Густав фон Сейффертиц — король Карл VII
 Филипп Де Леси — наследник
 Эдгар Нортон — Латц
 Бобби Мак — Келлерман
 Эдвард Коннелли
 Эдит Чепмен — няня Карла Генриха в детстве (в титрах не указана)

Ссылки 
 

Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1927 года
Экранизации литературных произведений
Фильмы о студентах